__БЕЗКН__

Fiction Factory је била шкотска музичка група која је постала позната по свом хит синглу (Feels Like) Heaven.

Дискографија

Студијски албуми

Синглови

Извори

Спољашње везе 
 

Музичке групе основане 1983.
Британске новоталасне групе
Британске синт поп групе